Giselastraße (München), een straat in München.
Giselastraße (metrostation), een station van de metro van München.